River (Eminem)
River (Engeland), een plaats in Kent
River Phoenix, een acteur
river (poker), een term bij poker
River (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2015 
River (2015), Canadese film uit 2015